Hakendorf steht für:
 Hakendorf (Klein Zecher), Ortsteil der Gemeinde Klein Zecher, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Hakendorf (Zarrentin am Schaalsee), Ort der Stadt Zarrentin am Schaalsee, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch
 Hagendorf